NGC 2175S — рассеянное скопление в созвездии Орион.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

2175
Орион (созвездие)
Рассеянные скопления